Joaquín Larraín puede referirse a:

Joaquín Larraín (mercedario) (1754 - 1824), presbítero mercedario y político chileno.
 Joaquín Larraín Gandarillas (1822 - 1897), sacerdote católico, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de Chile y primer rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
 Joaquín Larraín Coddou (1953), jinete chileno de equitación.
 Joaquín Larraín Gana (1926), jinete chileno de equitación, campeón panamericano y padre de Larraín Coddou.